Hinzpeter ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Hinzpeter (1954–2021), deutscher Fußballfunktionär
 Georg Ernst Hinzpeter (1827–1907), Erzieher Kaiser Wilhelms II.
 Hans Hinzpeter (1921–1999), deutscher Meteorologe
 Jürgen Hinzpeter (1937–2016), deutscher Journalist
 Ludwig Hinzpeter (1862–1935), deutscher Komponist, Pädagoge und Musikkritiker
 Rodrigo Hinzpeter (* 1965), chilenischer Politiker